podi (reljef)

Hrvatska:
 Podi (Trilj), gradsko naselje Trilja
 Podi (Dugopolje), industrijska zona u Dugopolju
 Podi (Šibenik), industrijska zona u Šibeniku

Crna Gora:
 Podi (Bar, Crna Gora), naselje u općini Bar
 Podi (Herceg-Novi, Crna Gora), naselje u općini Herceg-Novi